Башка:
 Башка́ — разговорное название головы, заимствовано из тюркских языков: ср. туркменбаши («глава туркмен»), кызылбаш («красная голова»).
 Башка — песня в исполнении Pushking и Сергея Шнурова.
Ба́шка — топоним:
 Башка — посёлок в Чехии.
 Башка — село в округе Кошице-Околье Кошицкого края Словакии.
 Башка — железнодорожная станция в Чехии.
 Башка — посёлок в Хорватии на острове Крк.
 Башка-Вода — посёлок в Хорватии в жупании Сплит-Далмация.

Персоналии:
 Башка, Эрик (род. 1994) — словацкий профессиональный велогонщик.

См. также 
 Башкан
 Башке, Оле-Андреас